Nučice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Nučice (ort i Tjeckien, lat 50,02, long 14,23), Mellersta Böhmen, 
 Nučice (ort i Tjeckien, lat 49,96, long 14,88), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar